

Patronymie
 Angèle Mac-Auliffe (1877-1908) est une brodeuse réunionaise.
 Jean-Marie Mac-Auliffe (1837-1908) est un médecin français.
 Léon Mac-Auliffe (1876-1937) est un médecin français.
 Victor Mac-Auliffe (1870-1927) est un médecin français, fils de Jean-Marie.